Ormoy ist der Name mehrerer Gemeinden in Frankreich:

Ormoy (Essonne) im Département Essonne
Ormoy (Eure-et-Loir) im Département Eure-et-Loir
Ormoy (Haute-Saône) im Département Haute-Saône
Ormoy (Yonne) im Département Yonne

mit Namenszusatz:
Ormoy-la-Rivière im Département Essonne
Ormoy-le-Davien im Département Oise
Ormoy-lès-Sexfontaines im Département Haute-Marne
Ormoy-Villers im Département Oise

siehe auch:
Ormøy, Insel in Norwegen